Valle de Tabladillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valle de Tabladillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Valle de Tabladillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar